Synnøve Solbakken (roman) van Bjørnstjerne Bjørnson
Synnøve Solbakken (film uit 1919) een film uit 1919 gebaseerd op bovenstaande roman
Synnøve Solbakken (film uit 1934) een film uit 1934 gebaseerd op bovenstaande roman
Synnöve Solbakken-suite, een suite gebaseerd op de filmmuziek uit de film van 1934.
Synnøve Solbakken (film uit 1957) een film uit 1957 gebaseerd op bovenstaande roman